Disco Alliance — дебютный студийный альбом советской инструментальной рок-группы «Зодиак», вышедший в 1980 году.

Об альбоме 
Disco Alliance выдержан в стилях синтипоп, спейс-рок, спейс-диско. На оборотной стороне диска написана вступительная статья редактора Латвийского ТВ А. Эрманбрикса на русском, английском и латышском языках. Лидер группы Янис Лусенс называет этот альбом «экспериментом». Альбом снискал большую популярность в СССР. По данным фирмы Мелодия, до 26 августа 1983 года было продано 5 848 980 экземпляров пластинки. По утверждению самого Лусенса, в СССР и за его пределами было продано около 20 миллионов экземпляров; радиостанция «Серебряный дождь», включившая в 2014 году альбом в перечень «50 культовых пластинок фирмы „Мелодия“», приводит это же число.

В 2000 году вышел альбом Disco Alliance (Dance mix) — ремикс альбома 1980 года. В том же году оригинал был переиздан на лейбле Mikrofona ieraksti. Причём на диск поместились два альбома — Disco Alliance и «Музыка во Вселенной», тогда как обложка была только альбома Disco Alliance.

Айнарс Ашманис фигурирует в списке музыкантов как бас-гитарист, однако на протяжении практически всего альбома, за исключением треков «Mirage» и «Polo», звучит «синтетический» бас.

Дополнительные факты 
 Композиции «Zodiac» и «Rock On The Ice» использовались в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», «Пасека», «Линия жизни» и «Всё наоборот».
 Композиция «Pacific» была использована: в фильме «Чучело»; в киножурнале «Ералаш» № 43 (сюжет под названием «Прививка»); в заставке советской телевизионной программе «Камера смотрит в мир».
 Российская электронная группа ППК в 2002 году записала ремикс на композицию «Зодиак» под названием «Reload» («Перезагрузка»), получив 39-ю позицию в британском UK Singles Chart. В 2020 году группа выпустила новую версию ремикса, названную «Zodiac 2020 Reload».

Список композиций 
Все треки написаны Янисом Лусенсом.
Сторона А
 Зодиак (5:21)
 Пасифик (3:52)
 Провинциальное диско (4:20)
Сторона Б
 Поло (3:24)
 Мираж (4:00)
 Рок на льду (2:45)
 Альянс (4:00)

Над альбомом работали 
 Янис Лусенс — синтезаторы, фортепиано, челеста (1, 4)
 Зане Грива — фортепиано, вокал (7)
 Андрис Силис — гитара
 Айнарс Ашманис — бас-гитара
 Андрис Рейнис — ударные

 Звукорежиссёр и художественный руководитель: Александр Грива
 Обложка альбома: Франческа Кирке
 Записано на Рижской студии грамзаписи

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт, посвящённый творчеству группы «Зодиак»

Альбомы группы «Зодиак»
Альбомы электронной музыки
Инструментальные альбомы
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Дебютные альбомы 1980 года
Альбомы в стиле синти-поп